

Toponyme

São Mateus est une municipalité de l'État d'Espírito Santo ; 
 São Mateus do Maranhão est une municipalité de l'État du Maranhão ;
 São Mateus do Sul est une municipalité du Paraná ;
 São Mateus est un terminus de transport dans la ville de São Paulo ;
 São Mateus, un district de São Paulo.

Sao Mateus